Keil steht für:
 Keil, Körper, bei dem zwei Seitenflächen unter einem spitzen Winkel zusammenlaufen
 Keilformation von Zugvögeln, siehe V-Formation
 Institut Keil, Wiener Therapiezentrum für Kinder und Jugendliche
 Keil (Ritter), Name eines Rittergeschlechtes, ursprünglich aus Tirol, seit dem 17. Jahrhundert in Bayern. Wappen: Rote Schärpe mit drei silbernen Keilen auf silbernem Schild
 Keil (Technik), in der Maschinentechnik eine Welle-Nabe-Verbindung
 Messerer-Keil, Begriff aus der Rechtsmedizin
 Spaltkeil (Werkzeug), Werkzeug zum Fällen und Spalten von Bäumen
 Graukeil, ein Hilfsmittel in der optischen Reproduktion
 Keil (Geflügel), die Unterseite des Schwanzes einer Taube

Keil ist der Familienname folgender Personen:
 Keil (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

KEIL steht für:
 Haltepunkt Eilendorf (DS100-Code)

Siehe auch:

 Kail
 Kayl
 Keill
 Keyl
 Kunstverlag Alwin Keil
 Kyle
 Roter Keil